{{Infobox voetbalclub
| clubnaam = Manchester United – Seizoen 1992/93
| volledigenaam = Manchester United Football Club
| bijnaam = The Red Devils
| opgericht = 1878
| stadion = Old Trafford, Manchester
| capaciteit = 76.312
| voorzitter =  Martin Edwards
| trainer =  Alex Ferguson
| assistent-trainer =  Brian Kidd
| competitie = Premier League
| pattern_la1 = | pattern_b1 = _manu9293h| pattern_ra1 = | pattern_sh1 =_manu9293h | pattern_s1 =_manu9293h
| leftarm1 = F3181E | body1 = F3181E | rightarm1 = F3181E | shorts1 = FFFFFF | socks1 = 000000
| pattern_la2 = _manu9293a |pattern_b2 = _manu9293a |pattern_ra2 = _manu9293a |pattern_sh2 = _manu9293away |pattern_s2 = _manu9293a
| leftarm2 = FFFFFF |body2 = FFFFFF |rightarm2 = FFFFFF |shorts2 = 000000 |socks2 = FFFFFF
| resultatenHuidig     = Manchester United in het seizoen 2015/16
}}
Manchester United FC werd in het seizoen 1992/93 voor het eerst sinds 1967 kampioen. Het was het eerste seizoen in de pas opgerichte Premier League. Het elftal van manager'' Alex Ferguson streed een heel seizoen met Aston Villa en Norwich City om de titel en bereikte pas in januari 1993 voor het eerst de koppositie in het klassement, nadat de ploeg de eerste twee duels had verloren. De grote ommekeer voor Manchester United kwam er in november 1992, toen de club de Franse aanvaller Éric Cantona wegplukte bij Leeds United. Hij werd meteen een titularis en verdrong de Schotse spits Brian McClair naar het middenveld. Manchester United werd uiteindelijk kampioen met tien punten voorsprong. Na afloop van het seizoen werd Ferguson verkozen tot "Manager of the Year". De 19-jarige middenvelder Ryan Giggs werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot "PFA Young Player of the Year".

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Manchester United in het seizoen 1992-1993 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Sharp
Sportmerk: Umbro

Transfers

Zomer

Winter

Lente

Premier League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 1992/93 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Individuele prijzen
 Manager of the Year: Alex Ferguson
 PFA Young Player of the Year: Ryan Giggs

Externe links
 Officiële site

1993
Manchester United